Il singolare  del MPS Group Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale Aleksandra Wozniak, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Nadia Petrova  (semifinali)
  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Dominika Cibulková (quarti)
  Patty Schnyder (primo turno)

 Aleksandra Wozniak (finale)
 Peng Shuai (primo turno) 
 Al'ona Bondarenko (quarti) 
 Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

MPS Group Championships 2009